MOL je lahko:

 Mestna občina Ljubljana
 MOL, madžarsko naftno podjetje
 MOL Campus, poslovna stavba v Budimpešti